Браги́нский (Браги́нская) — топонимическая еврейская фамилия. Происходит от названия местечка Брагин Речицкого уезда Минской губернии (ныне районный центр Гомельской области Белоруссии). Известные носители:

Брагинский 
 
 Брагинский, Виктор Эмильевич (род. 1954) — российский художник-пастелист, сын Э. В. Брагинского.
 
 Брагинский, Иосиф Самуилович (1905—1989) — советский востоковед, критик и литературовед.
 Брагинский, Лев Павлович (род. 1924) — советский гидробиолог,
 Брагинский, Мани Лейб (более известен как Мани Лейб; 1883—1953) — американский еврейский поэт, писал на идиш и английском, переводил с русского.
 Брагинский, Марк Абрамович (1865—1951) — русский публицист, переводчик, народоволец.
 Брагинский, Михаил Исаакович (1925—2009) — советский юрист, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РФ.
 Брагинский, Сталий (Станислав) Иосифович (род. 1926) — физик-теоретик, лауреат Ленинской премии (1958), сын И. С. Брагинского.
 Брагинский, Эмиль Вениаминович (1921—1998) — советский и российский драматург и сценарист.



См. также 
 Брагинский район — административная единица на юге Гомельской области. 
 Брагинский сельсовет — сельское поселение в Курагинском районе Красноярского края.
 Брагин

Примечания